Piastowo kan verwijzen naar een van de volgende Poolse dorpen:

Piastowo (Groot-Polen)
Piastowo (Koejavië-Pommeren)
Piastowo (Subkarpaten)
Piastowo (Lubusz)
Piastowo (Ermland-Mazurië)